Шуваево — село в Емельяновском районе Красноярского края. Административный центр Шуваевского сельсовета.

География 
Село находится в центральной части края, в пределах подтаёжно-лесостепного района лесостепной зоны, на правом берегу реки Большой Арей, на расстоянии приблизительно 10 километров (по прямой) к востоку от посёлка городского типа Емельяново, административного центра района. Абсолютная высота — 242 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 19 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −16 °C (абсолютный минимум — −53 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 95 — 115 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 430—680 мм, из которых большая часть выпадает в летний период.

История 
Согласно 4 ревизии (переписи населения) Красноярского уезда первое упоминание о деревне Шуваево относится к 1782г и на тот момент в д.Шуваево уже насчитывалась 91 душа (ранее учитывалось только мужское население) 

По данным 1926 года имелось 95 хозяйств и проживало 423 человека (206 мужчин и 217 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Функционировали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Шуваевского сельсовета Красноярского района Красноярского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,2 %, женщины — соответственно 52,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % из 1072 чел.

Примечания 

Населённые пункты Емельяновского района